Бритос () —  испанская фамилия. Известные носители:

 Бритос, Матиас (род. 1988) — уругвайский футболист.
 Бритос, Марсела (род. 1985) — уругвайская легкоатлетка.
 Бритос, Мигель (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Бритос, Хулио Сесар (1926—1998) — уругвайский футболист.